Појам Ида од Аустрије може да се односи на:
 Ида од Бабенберга,
 Ида од Формбах-Рателнберга,